Il termine Castrum Vetus è riferibile a differenti siti:

Castelli 
Castrum Vetus o Castello Baschi a Baschi
Castrum Vetus a Castelvetere sul Calore
Castrum Vetus a Castelvieto, frazione di Corciano
Castrum Vetus o Castellone a Fara Novarese
Castrum Vetus a Castelvetere in Val Fortore
Castrum Vetus, poi Castelvetere, oggi Caulonia
Castrum Vetus, oggi Castelvetro di Modena

Aree archeologiche 

Castrum Vetus di Castelnovo ne' Monti
Castrum Vetus di Lentini
Castrum Vetus di Milano